Petuely ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Petuely (1922–1994), österreichischer Arzt und Biochemiker
 Kevin Petuely (* 2004), österreichischer Fußballspieler